Barberà peut désigner :

Toponymes
Des communes de Catalogne, en Espagne :
Barberà de la Conca, dans la province de Tarragone ;
Barberà del Vallès, dans la province de Barcelone.

Patronymes
Un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Faustí Barberà (1850-1924), médecin et homme politique du Pays valencien, en Espagne ;
Héctor Barberá (né en 1986), pilote de vitesse moto espagnol ;
Rita Barberá (née en 1948), femme politique espagnole.

Autres
On retrouve également le terme « Barberà » dans les noms de lieu suivants :
Le château de Barberà, situé à Barberà de la Conca ;
La Conca de Barberà, une comarque de Catalogne, en Espagne ;
Conca de Barberà, un vin produit dans cette région.

Homonymie de patronyme